«Гонка» — название одного из следующих фильмов:
 «Гонка» — американская комедия 1998 года.
 «Гонка» — индийский боевик 2008 года.
 «Гонка» — индийский триллер 2012 года.
 «Гонка» — американо-британская спортивная драма 2013 года.
 «Гонка» — американский боевик 2013 года. См. также 
 Гонка века
 Смертельная гонка
 Смертельные гонки 2000